Приграничные сражения 1941 года (или приграничное сражение) — оборонительные боевые действия советских войск прикрытия и пограничных войск против наступающих войск нацистской Германии, проходившие 22—29 июня 1941 года (время окончания приграничных сражений довольно условное) в начальный период Великой Отечественной войны (1941—1945) в приграничных районах СССР на территориях Литовской ССР, южной части Латвийской ССР, Белорусской ССР, западной части Украинской ССР и юго-западной части Молдавской ССР. Бои развернулись одновременно на Северо-Западном, Западном и Юго-Западном стратегических направлениях.

Описание 
Во время военного вторжения на территорию Советского Союза 22 июня 1941 года войска вермахта смогли создать значительное преимущество на направлениях главных ударов и прорвать первую линию обороны советских войск на границе (в основном стрелковые дивизии). Основные силы вермахта были направлены против войск Западного фронта, расположенных в Белостокском выступе. Западный фронт был окружён, разгромлен, и его пришлось заново формировать из армий Второго стратегического эшелона. Юго-Западному фронту (самой мощной советской группировке войск) удалось избежать окружения благодаря танковому контрудару под Дубно-Луцк-Броды, хотя он и закончился неудачей (Юго-Западный фронт попал в окружение позже, на среднем Днепре, после подключения к операциям на Украине части группы армий «Центр»). Во всех случаях действия советских войск исходили как из довоенных планов прикрытия, так и из Директивы НКО СССР № 3, изданной в конце дня 22 июня 1941 года, ориентированных на успешную оборону на границе с дальнейшими контрударами и переносом войны на территорию противника.

Сражения и результаты 
Наиболее известные приграничные сражения:

 Оборона Брестской крепости;
 Окружение советских войск в районе Белостока и Минска, являющееся также частью Белорусской стратегической оборонительной операции;
 Танковое сражение в районе Дубно-Луцк-Броды, являющееся также частью Львовско-Черновицкой стратегической оборонительной операции.
 Сражение при Расейняй

В результате первой недели войны вермахт занял часть Прибалтики, большую часть Белоруссии, на Украине вермахт продвинулся восточнее линии Ровно, Острог, Кременец, Львов. В последних числах июня 1941 года начались активные военные действия на территории Молдавии (на границе с Румынией).

Примечания

Литература 
 Вторая мировая война 1939—1945. Военно-исторический очерк, , 1958
 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 2, , 1963
 История Второй мировой войны, т. 4, , 1975.

Ссылки 
 Приграничные сражения, 22-29 июня 1941 г.  // militarymaps.narod.ru
 Приграничные сражения 1941 года. — Выпуски — Календарь Победы.  // pobeda.elar.ru
 Приграничное сражение, 22-29 июня 1941 года.  // weltkrieg.ru

Сражения Германии
 
Сражения в Великой Отечественной войне
Оборонительные сражения СССР (1941)
Конфликты 1941 года
Июнь 1941 года